Некра́сово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Некрасово — деревня в Ветковском районе Гомельской области.
 Некрасово — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Некрасово — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Россия 
Алтайский край
 Некрасово — с 1938 по 1991 года название села Гальбштадт Немецкого национального района.

Архангельская область
 Некрасово — деревня в Лешуконском районе.
 Некрасово — деревня в Холмогорском районе.

Башкирия
 Некрасово — посёлок в Ленинском районе Уфы.

Владимирская область
 Некрасово — деревня в Селивановском районе.

Вологодская область
 Некрасово — деревня в Бабаевском районе.
 Некрасово — деревня в Вологодском районе.
 Некрасово — деревня в Грязовецком районе.
 Некрасово — деревня в Сокольском районе.
 Некрасово — деревня в Череповецком районе.

Забайкальский край
 Некрасово — село в Шелопугинском районе.

Калининградская область
 Некрасово — посёлок в Багратионовском районе.
 Некрасово — посёлок в Гурьевском городском округе.
 Некрасово — посёлок в Нестеровском районе.
 Некрасово — посёлок в Озёрском городском округе.
 Некрасово — посёлок в Полесском районе.

Калужская область
 Некрасово — деревня в Дзержинском районе, сельское поселение деревня Карцово.
 Некрасово — деревня в Дзержинском районе, сельское поселение Угорское.
 Некрасово — деревня в составе города Калуга.
 Некрасово — деревня в Малоярославецком районе.
 Некрасово — село в Тарусском районе.
 Некрасово — деревня в Ферзиковском районе.

Костромская область
 Некрасово — деревня в Галичском районе.
 Некрасово — деревня в Костромском районе.
 Некрасово — деревня в Сусанинском районе.

Курская область
 Некрасово — деревня в Золотухинском районе.
 Некрасово — деревня в Рыльском районе.

Ленинградская область
 Некрасово — деревня в Бокситогорском районе.
 Некрасово — деревня в Подпорожском районе.

Марий Эл
 Некрасово — деревня в Килемарском районе.

Московская область
 Некрасово — деревня в Можайском районе.
 Некрасово — деревня в Егорьевском районе.
 Некрасово — деревня в Талдомском районе.

Нижегородская область
 Некрасово — деревня в Борском районе.

Новгородская область
 Некрасово — деревня в Батецком районе.
 Некрасово — деревня в Маловишерском районе.

Орловская область
 Некрасово — деревня в Покровском районе.

Пермский край
 Некрасово — деревня в Ильинском районе.
 Некрасово — деревня в Чайковском районе.

Псковская область
 Некрасово — деревня в Палкинском районе.

Рязанская область
 Некрасово — деревня в Захаровском районе.
 Некрасово — посёлок в Михайловском районе.

Саратовская область
 Некрасово — село в Красноармейском районе.

Свердловская область
 Некрасово — село в Белоярском городском округе.

Смоленская область
 Некрасово — деревня в Вяземском районе.
 Некрасово — деревня в Холм-Жирковском районе.

Тверская область
 Некрасово — деревня в Калининском районе.
 Некрасово — деревня в сельском поселении Киверичи Рамешковского района.
 Некрасово — деревня в сельском поселении Некрасово Рамешковского района.

Томская область
 Некрасово — деревня в Томском районе.

Тульская область
 Некрасово — деревня в Ленинском районе.

Тюменская область
 Некрасово — деревня в Юргинском районе.

Ульяновская область
 Некрасово — посёлок в Мелекесском районе.

Челябинская область
 Некрасово — посёлок в Карталинском районе.

Ярославская область
 Некрасово — деревня в Любимском районе.
 Некрасово — деревня в Ярославском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Некрасово — село в Белогорском районе.
 Некрасово — село в Красногвардейском районе.

Украина 
 Некрасово — село в Винницком районе Винницкой области.
 Некрасово — село в Глуховском районе Сумской области.

См. также 
 Сельское поселение Некрасово
 Некрасов
 Некрасова
 Некрасовка